Тељак има више значења:

 Тељак (Харгита), насеље у округу Харгита у Румунији
 Тељак (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији